Tom Pouce peut désigner :

Personnages fictifs 
 Tom Pouce, un héros du folklore britannique ;
 Tom Pouce et Mâchefer, deux personnages de l'univers de Mickey Mouse.

Titres 

 Tom Pouce, une série de bande dessinée créée par le Néerlandais Marten Toonder de 1941 à 1986 ;
 Les Aventures de Tom Pouce, un film anglo-américain réalisé par George Pal et sorti en 1958.

Outillage 

 Un tom-pouce est un type de tournevis à manche court utilisé pour les travaux avec faible débattement.

Voir aussi 
  (pouce en néerlandais)